Okręty US Navy o nazwie USS "Jeannette":
 Pierwszy "Jeannette" był byłą kanonierką Royal Navy HMS "Pandora", która została zwodowana w 1861, zakupiona została w 1878 w ramach przygotowań do ekspedycji w kierunku Bieguna Północnego. Zatopiona w 1881 na Oceanie Arktycznym.
 Drugi "Jeannette" (SP-149) został zwodowany w 1905, nabyty przez Marynarkę w 1917 do służby patrolowej podczas I wojny światowej. Sprzedany w 1920.
Jeannette